Лујза од Хесен-Касела (дан. Louise Vilhelmine Frederikke Maria Caroline Augusta Julie) је била краљица Данске од 1863 до 1898.

Биографија 
Рођена је 7. септембра 1817, у Каселу, у Немачкој. Била је четврто дете принца Вилијама од Хесен-Касела и принцезе Шарлоте од Данске. 

Удала се 24. априла 1842, у Копенхагену, за данског краља Кристијана IX, с којим је имала три сина и три ћерке.

Краљица Лујза је умрла 29. септембра 1898, у Копенхагену.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1817.
Умрли 1898.
Краљеви Данске